Oradectes (betekent 'margebijter', uit het Latijn ora (marge) en dectes (bijter)) is een geslacht van uitgestorven diadectide Reptiliomorpha. Het is bekend van een enkel gedeeltelijk skelet verzameld uit de Cutlerformatie uit het Vroeg-Perm van Colorado in de Verenigde Staten. De typesoort Oradectes sanmiguelensis werd oorspronkelijk benoemd in 1965 als een soort Diadectes. Het kreeg zijn eigen geslacht in 2010.

Beschrijving 
Het enige materiaal van Oradectes is een gedeeltelijk skelet dat bekend staat als MCZ 2989. Dit skelet omvat een volledige schedel, nekwervels, een gedeeltelijke schoudergordel, een rechtervoorpoot en enkele ribben. De schedel is robuust met schopvormige tanden langs de kaken. De voortanden van de onderkaak steken naar buiten. Een ventrale rand van de Meckeliaanse fenestra van de onderkaak, volledig gevormd uit het miltbeen, is een onderscheidend kenmerk van Oradectes dat bij geen enkele andere diadectide wordt gevonden.

Classificatie 
Oradectes sanmiguelensis werd beschreven door Lewis en Vaughn (1965) als de soort van Diadectes sanmiguelensis. In een fylogenetische studie van diadectiden uit 2005, bleek Oradectes sanmiguelensis een van de meest basale diadectiden te zijn en ver verwijderd van een clade met de meeste andere soorten Diadectes. Een analyse uit 2010 leverde dezelfde resultaten op en wees Oradectes sanmiguelensis toe aan het nieuwe geslacht Oradectes. Hieronder is een cladogram uit de studie van 2010 die de fylogenetische positie van Oradectes laat zien:

Uitgestorven chordadieren